Чиангмай:

 Чиангмай — одна из 77-и провинций Таиланда, расположена на севере страны.
 Чиангмай — крупнейший город на севере Таиланда, столица одноимённой провинции.
 Чиангмай — аэропорт совместного базирования, обслуживающий военные рейсы и коммерческие авиаперевозки города Чиангмай.